Municipio de Whiting puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Whiting (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bowman.
 Municipio de Whiting (condado de Jackson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jackson.